Ett skåp där pottan förvarades. Ofta placerat vid golvet, så lågt och svalt som möjligt för att minska lukt och bakterietillväxt.

Pottskåp tillverkas ännu idag och säljs som sovrumsmöbel på tex Ikea (Produkt utgått/Hittas ej) (Produkt utgått/Hittas ej (24/11-2016)).

Källor

Sovrumsmöbler
Badrumsmöbler och badrumsinredning